Дуглас Гордон (; род. 1966, Великобритания, живёт и работает в Нью-Йорке, США) — художник, фотограф, режиссёр.

Биография 
Родился в Глазго 20 сентября 1966 года.

Изучал искусство сначала в школе искусств в Глазго в 1984—1988 годах, а затем — в Slade School of Fine Art Университетского колледжа Лондона в 1988—1990 годах. Его первая персональная выставка состоялась в 1986 году.

Гордон выиграл премию Тернера в 1996 году и в следующем году представлял Великобританию на Венецианской биеннале. В 2008 году Дуглас Гордон получил премию Roswitha Haftmann.

Творчество 
Многие работы Гордона посвящены памяти и используют повторение во множестве форм. Он использует существующие материалы и создает постановочное видео. Его работы часто переворачивают традиционное представление об использовании видео, путём игры с временем и использованием нескольких мониторов.

В одной ранней работе, Meaning and Location (1990), отрывок из Евангелия от Луки дается с запятой в разных местах, тем самым изменяя смысл предложения. List of Names (1990-present) — список людей, которых Гордон встречал и может вспомнить. Один из вариантов этого списка представлен на стене подъезда в Шотландской национальной галерее современного искусства. Одна из наиболее известных работ — «24 Hour Psycho» (1993), замедленное воспроизведение фильма «Психо» Альфреда Хичкока (фильм продолжался 24 часа). Feature Film (1999) — проекция собственного фильма Гордона. Художник также создал фильм о Зидане «Zidane, un portrait du 21e siècle». Помимо этого, Гордон снимает фотографии, часто серии, с небольшими отличиями между снимками.

Выставки 
 В 2005 году состоялась выставка в Deutsche Guggenheim Berlin под названием «The Vanity of Allegory».
 В 2006 году прошла персональная выставка художника «Timeline» в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке.
 В 2006 году выставка художника «Superhumanatural», открылась в Национальной галерее Шотландии в Эдинбурге. Это была первая большая персональная выставка художника в Шотландии с того момента как он представил свою знаменитую работу «24 Hour Psycho» в Глазго в 1993 году. Одна из последних работ была представлена на шоу — кинематографический портрет футболиста Зидана. Впервые представленная на Каннском и Эдинбургском кинофестивалях в 2006 году, галерейная версия работы была недавно куплена Шотландской национальной галереей современного искусства.

Примечания

Ссылки 
 Работы в Национальной галерее Шотландии
 Gagosian Gallery: Дуглас Гордон
 Lisson Gallery: Дуглас Гордон
 Turner Prize 1996: Douglas Gordon
  Douglas Gordon at MoMA (06/2006)
 Another Review of what have I done (Contemporary)
 Interview (04/2006)
 Interview (12/2002)
 Gordon at the Deutsche Guggenheim Berlin
 Review of «what you want me to say…» exhibition in Barcelona
 Douglas Gordon in the Video Data Bank

Лауреаты премии Тёрнера
Молодые британские художники
Современные художники Великобритании